Bayan khan (Bayan () signifie luxuriant en mongol), remplace Khüinchi sur le trône, est devient ainsi le  khan de la Horde blanche. Il y est remplacé par Satibuqa.

Biographie

Annexes

Notes et références

Bibliographie 

Khan mongol
Horde blanche
Dirigeant politique mongol du XIVe siècle